Schneegans steht für:

 Schneegans, eine Art aus der Gattung der Feldgänse
 Zwergschneegans, eine kleinere Art aus der Gattung der Feldgänse

Schneegans ist der Familienname folgender Personen:
 Alphons Schneegans (1867–1946), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Carl August Schneegans (1835–1898), französisch-deutscher Journalist und Politiker
 Heinrich Schneegans (1863–1914), deutscher Romanist und Schriftsteller

 Marianne Schneegans (1904–1997), deutsche Malerin und Kinderbuchillustratorin

Siehe auch:
 The Snow Goose